Zelenika est un toponyme qui peut désigner :
Zelenika, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zelenika, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Tryavna et dans l'oblast de Gabrovo ;
Zelenika, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Herceg Novi.